Bernkopf steht für:

 Bernkopf (genannt Frauenzucht), Meistersinger der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts

Bernkopf ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Bernkopf (1925–2014), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Ellen Bernkopf-Catzenstein (1904–1992), deutsche Bildhauerin

Siehe auch:
 Bärenkopf
 Bärnkopf
 Pernkopf